Томас Льюис:
 Льюис, Томас (1881—1945) — британский кардиолог.
 Льюис, Томас (1833—1915) — британский органный мастер.
 Льюис, Томас — астроном.